HMS Splendid je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Splendid (1597) 
 HMS Splendid (1918) 
 HMS Splendid (1942) 
 HMS Splendid (S106)

Splendid